Wogo peut désigner :
 les Wogo, un peuple du Niger
 le wogo ou wogo ciine, leur langue, un dialecte du zarma
 Wogo, un village d'Indonésie